Мигрињо има више значења:

 Мигрињо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Мигрињо, Рестауранте (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику